M83 (band)
Zuidelijk Windmolenstelsel